Суперкубок Португалії з футболу 2005 () — 27-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2005 року між чемпіоном Португалії Бенфікою і володарем кубка Португалії клубом Віторія (Сетубал).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2005
Португалія
2005 у португальському спорті
Події 13 серпня
Серпень 2005